Jüdischer Friedhof Mülheim steht für:

 Jüdischer Friedhof (Mülheim), Rheinland-Pfalz
 Jüdischer Friedhof Köln-Mülheim, NRW